Александр Николаевич Вахнин (род. 1966) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Александр Николаевич Вахнин родился 7 июня 1966 года в селе Русское Канчерово Кувандыкского района Оренбургской области.

После окончания средней школы поступил в Высшее пограничное военно-политическое училище Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Окончив его служил, в пограничных войсках Советского Союза, а затем и Российской Федерации.

Окончил Пограничную академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Служил на ряде высоких руководящих должностей в системе российских пограничных войск.

С января 2021 года возглавляет Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Награждён рядом государственных и ведомственных наград.

Ссылки 
 Игорю Бабушкину представили нового начальника Пограничного Управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. // Правительство Астраханской области, 13.01.2021.
 У Пограничного Управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области новый начальник. // КаспийИнфо, 13.01.2021.
 В Астрахани назначили нового начальника Пограничного Управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. // Московский комсомолец, 13.01.2021.

Выпускники Голицынского пограничного института
Пограничники СССР
Пограничники России
Сотрудники ФСБ
Руководители региональных управлений ФСБ России